El Torneig de Stanford 2013, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juliol de 2013 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 

2013
WTA Tour 2013